Louis Dubois (1626-1696), colon huguenot français ;
 Louis-François Dubois de Saint-Gelais (1669-1737), homme de lettres français ;
 Louis Dubois (1732-?), ébéniste français ;
 Louis Nicolas Dubois (1758-1847), magistrat français, premier préfet de police de Paris ;
 Louis Du Bois (1773-1855), historien, agronome, poète et personnalité politique française ;
 Louis Dubois (1787-1837), personnalité politique française ;
 Louis Félix Dubois (1787-1837), personnalité politique française ;
 Louis Dubois (1801-1853), personnalité politique française ;
 Louis Émile Dubois (1801-1853), personnalité politique française ;
 Louis Dubois (1830-1880), peintre belge ;
 Louis-Victor Dubois (1837-1914), personnalité politique française ;
 Louis-Ernest Dubois (1856-1929), ecclésiastique français ;
 Louis Dubois (1859-1946), personnalité politique française ;
 Louis-Athanase Dubois (1874-1954), officier de marine français ;
 Louis Dubois (1910-1970), personnalité politique française ;
 Louis Dubois (?-), metteur en scène français.